Humboldtiana edithae är en snäckart som beskrevs av Parodiz 1954. Humboldtiana edithae ingår i släktet Humboldtiana och familjen Humboldtianidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
edithae